Il Casato degli Stenkil fu una dinastia reale che governò la Svezia dal 1060 al 1125. Il nome deriva da Stenkil di Svezia, primo sovrano di questa dinastia che salì al trono svedese nel 1060, succedendo al suocero Emund ultimo erede della precedente dinastia, quella di Munsö. 
Secondo il testo della Västgötalagen la loro provenienza è da ricercarsi nei territori del Västergötland. Si sa poco del travagliato periodo successivo alla morte di Stenkil. Sappiamo per certo che per un periodo governarono i due figli Filippo e Ingold. Alla morte di quest'ultimo  (1125), tuttavia, molte province della Svezia non riconobbero come erede Ragnvald Knaphövde (fratello dei precedenti regnanti) e scelsero al suo posto il re danese Magnus I. 
Dopo questa prima parentesi danese, una ventina d'anni dopo, venne eletto re Erik, nipote di Ingold che diede inizio a una nuova e importante dinastia che prende il suo nome: il Casato di Erik.

Genealogia

Note

Bibliografia

Famiglie svedesi
Re di Svezia